Jersey Shore peut désigner :
 Jersey Shore, une portion de la côte est des États-Unis, dans le New Jersey.
 Bienvenue à Jersey Shore, une émission de téléréalité américaine se déroulant à Jersey Shore diffusée sur MTV.
 Jersey Shore (Pennsylvanie), un borough du comté de Lycoming, en Pennsylvanie, aux États-Unis.